Томми Виркола (; род. ) — норвежский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр, актёр. Известность ему принёс фильм в жанре комедия ужасов «Операция „Мёртвый снег“» и его продолжение.

Биография 
Родился в городе Альта. Первый фильм выпустил в 2006 году. В 2007 году снял пародию на фильм Квентина Тарантино «Убить Билла». В 2012 году стал одним из авторов идеи и сценаристов сериала «Адский фьорд».

Фильмография

Актёр

Режиссёр 
  — Убить Булью / Kill Buljo: The Movie
  — Операция «Мёртвый снег» / Død snø
  — Курт Йозеф Вагле и легенда о ведьме из фьорда / Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa
  — Охотники на ведьм / Hansel and Gretel: Witch Hunters
  — Операция «Мёртвый снег» 2 / Død snø 2
  — Тайна 7 сестёр / What Happened to Monday
  — Поездка / I Onde Dager
  — Жестокая ночь / Violent Night

Сценарист 
  — Убить Булью / Kill Buljo: The Movie
  — Операция «Мёртвый снег» / Død snø
  — Курт Йозеф Вагле и легенда о ведьме из фьорда / Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa
  — Адский фьорд / Hellfjord
  — Охотники на ведьм / Hansel and Gretel: Witch Hunters
  — Убить Булью 2 / Kill Buljo 2
  — Операция «Мёртвый снег» 2 / Død snø 2

Продюсер 
  — Убить Булью / Kill Buljo: The Movie (исполнительный продюсер)
  — Помогите, мы выпускники! / Hjelp, vi er russ (исполнительный продюсер)
  — Адский фьорд / Hellfjord (исполнительный продюсер)
  — Убить Булью 2 / Kill Buljo 2 (исполнительный продюсер)

Монтажёр 
  — Убить Булью / Kill Buljo: The Movie
  — Курт Йозеф Вагле и легенда о ведьме из фьорда / Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa

Примечания

Ссылки 
 

Кинорежиссёры Норвегии
Сценаристы Норвегии
Кинопродюсеры Норвегии
Выпускники Университета Бонда
Киноактёры Норвегии